Quirk ist der Familienname folgender Personen:

 Amelia Quirk (* 1999), britische Leichtathletin
 Cory Quirk (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Lawrence J. Quirk (1923–2014), US-amerikanischer Journalist und Filmhistoriker
 Randolph Quirk, Baron Quirk (1920–2017), britischer Linguist
 Robert E. Quirk (1918–2009), US-amerikanischer Historiker
 Wendy Quirk (* 1959), kanadische Schwimmerin

 John Shirley-Quirk (1931–2014), britischer Opernsänger (Bassbariton)

, englisch für Eigenart, Macke, Tick, bezeichnet:
 einen spezifischen Fehler (der Hardware), für den in Software ein Workaround geschaffen werden muss; Beispiel: im Linux-Kernel werden solche Workarounds als  bezeichnet
 Quirks-Modus, ein Kompatibilitätsmodus in Webbrowsern